Tonnerre steht für:

 Tonnerre, eine französische Gemeinde
 Kanton Tonnerre, ein französischer Wahlkreis
 Grafschaft Tonnerre, eine Grafschaft ab dem 8. Jahrhundert
 Herzogtum Clermont-Tonnerre, ein Lehen bzw. Titel des Hauses Clermont-Tonnerre
 Tonnerre (L9014), ein in französischen Diensten stehender Hubschrauberträger

Tonnerre ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Clermont-Tonnerre